5/4 kan syfta på:

 5 april
 4 maj (amerikanskt datumformat)
 5:4, bildformatet. Se Bildformat (film).
 fem fjärdedelstakt